Ново Село може бити:

Србија 
 Ново Село (Бела Паланка), насеље у општини Бела Паланка, Војводина
 Ново Село (Бујановац), насеље у општини Бујановац
 Ново Село (Велика Плана), насеље у општини Велика Плана 
 Ново Село (Витина), насеље у општини Витина, КиМ
 Ново Село (Владимирци), насеље у општини Владимирци
 Ново Село (Врњачка Бања), насеље у општини Врњачка Бања
 Ново Село (Гаџин Хан), насеље у општини Гаџин Хан 
 Ново Село (Кањижа), насеље у општини Кањижа, Војводина
 Ново Село (Косовска Каменица), насеље у општини Косовска Каменица, КиМ
 Ново Село (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија
 Ново Село (Лебане), насеље у општини Лебане
 Ново Село (Лесковац), насеље града Лесковца
 Ново Село (Лозница), насеље града Лознице
 Ново Село (Прокупље), насеље града Прокупља
 Ново Село (Рашка), насеље у општини Рашка
 Ново Село (Сокобања), насеље у општини Сокобања
 Ново Село (Србица), насеље у општини Србица, КиМ
 Ново Село (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица
 Ново Село (Трговиште), насеље у општини Трговиште
 Ново Село (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ
 Ново Село (Призрен), насеље у општини Призрен, КиМ
 Ново Село (нови назив Девети Мај), насеље у општини Палилула, град Ниш
 Ново Село Бегово, насеље у општини Вучитрн, КиМ
 Ново Село Мађунско, насеље у општини Вучитрн, КиМ
 Банатско Ново Село, насеље града Панчева, Војводина

БиХ

Република Српска 
 Ново Село (Бијељина), насеље у општини Бијељина
 Ново Село (Брод), насеље у општини Брод
 Ново Село (Вукосавље), насеље у општини Вукосавље
 Ново Село (Градишка), насеље у општини Градишка
 Ново Село (Зворник), насеље у општини Зворник
 Ново Село (Купрес, Република Српска), насеље у општини Купрес (Република Српска)
 Ново Село (Прњавор), насеље у општини Прњавор
 Ново Село (Соколац), насеље у општини Соколац
 Ново Село (Шамац), насеље у општини Шамац

Федерација БиХ 
 Ново Село (Доњи Вакуф), насеље у општини Доњи Вакуф
 Ново Село (Зеница), насеље у општини Зеница
 Ново Село (Купрес, Кантон 10), насеље у општини Купрес (Кантон 10)
 Ново Село (Оџак), насеље у општини Оџак
 Ново Село (Тешањ), насеље у општини Тешањ

Црна Гора 
 Ново Село (Даниловград), насеље у општини Даниловград

Северна Македонија 
 Ново Село (Ново Село), насеље и седиште истоимене општине
 Ново Село (Боговиње), насеље у општини Боговиње
 Ново Село (Велес), насеље у општини Велес
 Ново Село (Врапчиште), насеље у општини Врапчиште
 Ново Село (Дебарца), насеље у општини Дебарца
 Ново Село (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар
 Ново Село (Желино), насеље у општини Желино
 Ново Село (Зелениково), насеље у општини Зелениково
 Ново Село (Кичево), насеље у општини Кичево
 Ново Село (Кочани), насеље у општини Кочани
 Ново Село (Куманово), насеље у општини Куманово
 Ново Село (Маврово и Ростуша), насеље у општини Маврово и Ростуша
 Ново Село (Новаци), насеље у општини Новаци
 Ново Село (Радовиште), насеље у општини Радовиште
 Ново Село (Струга), насеље у општини Струга
 Ново Село (Чашка), насеље у општини Чашка

Грчка 
 Ново Село (Суровичево), насеље у општини Суровичево

Бугарска 
 Ново Село (Видин), насеље и седиште истоимене општине у Видинској области
 Ново Село (Велико Трново), насеље у Великотрновској области
 Ново Село (Ћустендил), насеље у Ћустендилској области
 Ново Село (Пловдив), насеље у Пловдвској области
 Ново Село (Русе), насеље у Русенској области
 Ново Село (Софија), насеље у Софијској области
 Ново Село (Стара Загора), насеље у Старозагорској области

Хрватска 
 Ново Село (Врбовец), насеље у граду Врбовцу, Загребачка жупанија
 Ново Село (Сисак), насеље у граду Сиску, Сисачко-мославачка жупанија
 Ново Село (Селца), насеље у општини Селца, Сплитско-далматинска жупанија
 Ново Село Глинско, насеље у граду Глини, Сисачко-мославачка жупанија
 Ново Село (Слуњ), насеље у граду Слуњу, Карловачка жупанија
 Ново Село Босиљевско, насеље у општини Босиљево, Карловачка жупанија
 Ново Село Кореничко, насеље у општини Плитвичка Језера, Личко-сењска жупанија
 Ново Село Перјасичко, насеље у општини Бариловић, Карловачка жупанија
 Новосело Билајско, насеље у граду Госпићу, Личко-сењска жупанија
 Новосело Трновачко, насеље у граду Госпићу, Личко-сењска жупанија

Види још 
 Старо Село
 Нова Села